Map of The Human Soul es el título del primer álbum de estudio de la banda surcoreana de hip hop Epik High.

Lista de canciones 
 Go 
 풍파 (feat. 한상원) 
 I Remember (feat. Kensie) 
 하늘에게 물어봐 (feat. Dynamic Duo A.K.A. 최자와 개코) 
 10년 뒤에 (Dear Me) (feat Leeds) 
 Lesson One (Tablo's Word) 
 그녀가 불쌍해 (feat. Lyn) 
 Street Lovin' (feat. Joosuc) 
 Love Song (feat. 박선웅 Of 남궁연 악단) 
 고독 恨 사랑 (Mithra's Word) 
 Free Love 
 Get High 
 유서 (feat. TBNY) 
 막을내리며 (Dedication)

Enlaces externos 
 Epik High | Sitio Oficial del Grupo (En coreano)
 WOOLLIM Entertainment | Sitio Oficial de la disquera (En coreano)

Álbumes de 2003
Álbumes de Epik High